Николаевка — село в Тюльганском районе Оренбургской области в составе Троицкого сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 18 километров по прямой на восток-северо-восток от районного центра поселка  Тюльган.

Население
Население составляло 245 человек в 2002 году (русские 93%), 97 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района